

Pessoas
Lauren Maltby

Localidades
Maltby (Washington)

Desambiguação